Името Хърсово може да се отнася за някое от следните понятия.

Селища 
 Хърсово, село в община Сандански, област Благоевград, България
 Хърсово, село в община Самуил, област Разград, България
 Хърсово, село в община Никола Козлево, област Шумен, България
 Горно Хърсово, село в община Благоевград, област Благоевград, България, със старо име Хърсово
 Хърсово, на румънски Хършова, грав в окръг Кюстенджа, Румъния
 Хърсово, на гръцки Херсо, село в дем Кукуш, Гърция
 Ръсово, местна форма на Хърсово, село в община Кюстендил, България
 Ръсовци, местна форма на Хърсовци, село в община Град Пирот, Сърбия

Друго 
 „Хърсово“, винарска изба край с. Хърсово, общ. Сандански